Суансе́-о-Перш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на південний захід від Парижа, 90 км на північний захід від Орлеана, 55 км на південний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 225 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 571,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Суансе-о-Перш на сайті французького Національного інституту географії
 Суансе-о-Перш на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Суансе-о-Перш на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Суансе-о-Перш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Суансе-о-Перш на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар